Covotta (talvolta scritto Covotti) è un cognome italiano.
Andrea Covotta – scrittore e giornalista italiano, direttore di Rai Quirinale
Aurelio Covotta – filologo e storico della filosofia italiano